La Veuve peut faire référence à :

« La veuve », un des surnoms donnés d'abord à la potence puis, durant la Révolution française, à la guillotine.

Toponymes
 La Veuve, rivière française du département de la Sarthe ;
La Veuve, commune française du département de la Marne.

Anime 

 La Veuve (Miboujin), anime hentai sorti en 2009 ;

Téléfilm 

 La Veuve de l'architecte, téléfilm franco-belge réalisé par Philippe Monnier diffusé en 1995 ;

Cinéma 

 La Veuve (La vedova X), film de Lewis Milestone, sorti en 1955 ;
 La Veuve Couderc, film français de Pierre Granier-Deferre adapté du roman éponyme et sorti en 1970 ;
 La Veuve de Saint-Pierre, film français de Patrice Leconte sorti en 2000.

Littérature

Nouvelle 

 La Veuve Aphrodissia, nouvelle du recueil Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar  publié en 1938.

Poésie 

 La Veuve, poème de Jules Jouy composé en 1887 et mis en musique par Pierre Larrieu pour Damia en 1924.

Roman 

 La Veuve barbare, roman français de Pierre Grimbert  publié en 2007 ;
 La Veuve Couderc, roman français de Georges Simenon publié en 1940.

Théâtre 

 La Veuve, comédie de Pierre Corneille créée en 1633 ;
 La Veuve joyeuse (Die lustige Witwe), opérette autrichienne en trois actes de Franz Lehár et ses  créée en 1905 ;
 La Veuve rusée, comédie italienne de Carlo Goldoni créée en 1748.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre